Minette désigne soit :
 une jeune femme, en langage familier ;
 une chatte, la femelle du chat (féminin de minet ou minou) ;
 une vulve humaine ;
 la Minette, rivière du département d'Ille-et-Vilaine ;
 une roche (au sens pétrologiquee) de la série des lamprophyres, caractérisée par la présence d’orthose ; 
 la Minette, aqueduc qui alimente la ville de Rennes en eau potable ;
 la luzerne lupuline ;
 le minerai de fer en Lorraine (minette lorraine) ;
 un petit projecteur d'appoint pour la vidéo ;
 une ancienne unité de mesure, en relation avec la mine ;
 une variété de rose ancienne, 'Minette', obtenue en 1819.

Pseudonyme
Mademoiselle Minette, pseudonyme de Jeanne Ménestrier, actrice.

Voir aussi 
 Bellaminette